Stauch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stauch (1921–1993), französischer Zoologe
 August Stauch (1878–1947), Entdecker der Diamantenvorkommen in der Nähe des Ortes Lüderitz in Namibia
 Dominik Stauch (* 1962), Schweizer Maler, Grafiker und Videokünstler
 Eva Stauch, deutsche Mittelalterarchäologin
 Gerhard Stauch (1924–2017), Offizier in der DDR
 Hans Peter Stauch (* 1952), deutscher Politiker (AfD), Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg
 Harald Stauch (* 1953), deutscher Politiker (CDU), seit 2006 Landesdatenschutzbeauftragter des Freistaats Thüringen
 Hellmut Stauch (1910–1970), deutsch-südafrikanischer Architekt und Segler
 Karimah Katja Stauch (* 1969), deutsche Persönlichkeit des Islam
 Matthias Stauch (* 1951), deutscher Jurist, Staatsrat in Bremen
 Peter Stauch (* 1975), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Richard Stauch (1901–1968), deutscher Filmkomponist
 Robert Stauch (1898–1981), deutscher Politiker (CDU)
 Thomen Stauch (* 1970), bis 2005 Schlagzeuger bei der Metalband „Blind Guardian“, ist Gründungsmitglied der Band „Savage Circus“
 Wolfgang Stauch (* 1968), deutscher Schriftsteller